Pogostost priimka Foerster je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Anton Foerster (1837—1926), slovenski skladatelj, dirigent in glasbeni pedagog češkega rodu
 Anton(in) Foerster (1867—1915), pianist, organist, skladatelj
 Jaroslav Foerster (1875—1946), gradbeni inženir, univ. profesor
 Mario Foerster (1907—1975), filmski režiser, snemalec in montažer
 Vladimir Foerster (1868—1942), pravnik, glasbeni in literarni kritik

Znani tuji nosilci priimka 
 Friederich Wilhelm Foerster (1869—1952), nemški filozof in pedagog 
 Josef Foerster (1833—1907), češki organist in skladatelj
 Josef Bohuslav Foerster (1859—1951), češki skladatelj 
 Norman Foerster (1887—1972), ameriški literarni kritik
 Wendelin Foerster (1844—1915), nemški filolog 
 Wilhelm Foerster (1832—1921), nemški astronom
 Willi Foerster (1892—1965), nemški slikar 
Wieland Förster (* 1930), nemški kipar ...

Glej tudi 

 priimek Förster
 priimek Forstner
 priimek Forstnerič
 Fornezzi, Fornazarič itd.

Zunanje povezave